Fangio ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Manuel Fangio (1911–1995), argentinischer Automobilrennfahrer
 Juan Manuel Fangio II (* 1956), argentinischer Automobilrennfahrer
 Vic Fangio (* 1958), US-amerikanischer American-Football-Trainer